Ewing Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Ewing Township (Arkansas)
 Ewing Township (Illinois)
 Ewing Township (Michigan)
 Ewing Township (Nebraska)
 Ewing Township (New Jersey)